Otmar Reiser je lahko:

 Otmar Reiser starejši, (1792 - 1868); župan
 Otmar Reiser mlajši, (1861 - 1936); ornitolog